Crucible (album), een muziekalbum van de Amerikaanse band Halford
 The Crucible, een Amerikaanse film uit 1996
 Crucible Theatre, een theater in de Engelse stad Sheffield
 Crucible (software), software van het bedrijf Atlassian